«Umbrtka» — чешская метал-группа из Пльзеня, исполняющая музыку с элементами блэк-метала, дум-метала и индастриал-метала. Основными темами их текстов является опустевшие промышленные районы, заводы, электростанции, железные дороги, грязные улицы, поезда и другие индустриальные элементы. Часто упоминаемое в текстах имя Umbrtka — это божественное олицетворение промышленного города.

Состав группы 

 Morbivod (Ondřej Klášterka) — вокал, гитара, бас-гитара, клавишные, драм-машина
 Strastinen (Lukáš Kudrna) — вокал, гитара, бас-гитара, ударные
 Karl — вокал, гитара
 Well (Pavel Němec) — вокал, бас-гитара, фортепиано

Дискография

Полноформатные альбомы 

 Zašpinit slunce (Загрязнение солнца) (2000)
 Dělnický a bezdomovecký šedý metal (Серый метал работников и бездомных) (2001)
 Kladivo pracuje na 110% (Молот работает на 110%) (2001)
 Kovostroj plzeňských pánů práce (Метал-машины пльзенского лорда труда) (2001)
 Hymny šedé síly (Гимн серой силы) (2002)
 Ozvěny špíny (Отголоски грязи) (2002)
 Betonová opona (Бетонный занавес) (2002)
 Nad propastí dne (Над бездной дня) (2003)
 Melša - Frank Zappa meets Darkthrone (Мэлс - Фрэнк Заппа встречает Darkthrone) (2003)
 Paměti špinavé lávky (Воспоминания о грязном пешеходном мосте) (2004)
 Lití podzimního asfaltu (Заливка осеннего асфальта) (2005)
 Páně & Uhelná pánev (Властелин и угольный бассейн) (2cd, 2008)
 Úplná demontáž lidstva (Полное уничтожение человечества) (2009)
 Kovový háj (Металлическая роща) (2010)
 IVO - Industriální Velké Obrození (IVO - Великое Индустриальное Возрождение) (2010)
 Spočinutí (Место отдыха) (2011)
 KKW (2012)
 Selement (2012)
 V dešti mech (Мох под дождём) (2014)
 Hlavní stroj (Главная машина) (2016)

EP 
Jaro nevidět (Весны не видать) (2011)

Демо 
The Hand of Nothingness (Рука небытия) (2003)

Ссылки 
интервью с группой (чеш.)
(Район централизованного теплоснабжения) - видео
Smrt v železe (Смерть в железе) - видео
Stroje zůstanou (Машины остаются) - видео

Блэк-метал-группы_Чехии
Музыкальные_коллективы,_появившиеся_в_1999_году
Квартеты
Культура Пльзеня